Risti se poate referi la:

Diviziuni administrative
 Risti, comună (vald) în Județul Lääne, Estonia

Localități
 Risti, târgușor (alevik) în comuna Risti, reședința comunei.